Frankl:
 Lothar (Amadeus) Ritter von Frankl-Hochwart
 Roman Frankl
 Viktor (Emil) Frankl
 Wilhelm Frankl